São José kan avse:

 São José  – portugisiska för Sankt Josef, se Josef från Nasaret
São José Esporte Clube – en brasiliansk fotbollsklubb
Esporte Clube São José – en brasiliansk fotbollsklubb
São José – vanligtvis det korta namnet för en större stad i Brasilien, se São José dos Campos

Geografi

Brasilien 

 São José, Rio Grande do Sul, ort, Santa Maria, 
 São José (ort i Brasilien, Santa Catarina, Braço do Norte), 
 São José, Santa Catarina, kommun, 
 São José do Alegre (kommun), Minas Gerais, 
 São José do Alegre (ort), Minas Gerais, 
 São José do Barreiro (kommun), São Paulo, 
 São José do Barreiro (ort), São Paulo, 
 São José da Bela Vista (kommun), São Paulo, 
 São José da Bela Vista (ort), São Paulo, 
 São José do Belmonte (kommun), Pernambuco, 
 São José do Belmonte (ort), Pernambuco, 
 São José da Bela Vista (ort), São Paulo, 
 São José da Boa Vista (kommun i Brasilien), Paraná, 
 São José do Calçado (kommun), Espírito Santo, 
 São José do Calçado (ort), Espírito Santo, 
 São José do Campestre (kommun), Rio Grande do Norte, 
 São José do Campestre (ort), Rio Grande do Norte, 
 São José da Coroa Grande (kommun), Pernambuco, 
 São José da Coroa Grande (ort), Pernambuco, 
 São José do Egito (kommun), Pernambuco, 
 São José do Egito (ort), Pernambuco, 
 São José do Jacuri (kommun), Minas Gerais, 
 São José do Jacuri (ort), Minas Gerais, 
 São José da Laje (kommun), Alagoas, 
 São José da Laje (ort), Alagoas, 
 São José do Mantimento (kommun), Minas Gerais, 
 São José do Mantimento (ort), Minas Gerais, 
 São José de Mipibu (kommun), Rio Grande do Norte, 
 São José de Mipibu (ort), Rio Grande do Norte, 
 São José de Piranhas (kommun), Paraíba, 
 São José de Piranhas (ort), Paraíba, 
 São José do Rio Pardo (kommun), São Paulo, 
 São José do Rio Pardo (ort), São Paulo, 
 São José da Safira (kommun), Minas Gerais, 
 São José da Safira (ort), Minas Gerais, 
 São José da Tapera (kommun), Alagoas, 
 São José da Tapera (ort), Alagoas, 
São José, Santa Catarina – i Santa Catarina
São José dos Ausentes – i Rio Grande do Sul
São José da Barra – i Minas Gerais
São José dos Basílios – i Maranhão
São José do Bonfim – i Paraíba
São José do Brejo do Cruz – i Paraíba
São José de Caiana – i Paraíba
São José do Cedro – i Santa Catarina
São José do Cerrito – i Santa Catarina
São José dos Cordeiros – i Paraíba
São José de Espinharas – i Paraíba
São José do Goiabal – i Minas Gerais
São José do Herval – i Rio Grande do Sul
São José do Hortêncio – i Rio Grande do Sul
São José do Inhacorá – i Rio Grande do Sul
São José do Jacuípe – i Bahia
São José da Lagoa Tapada – i Paraíba
São José da Lapa – i Minas Gerais
São José das Missões – i Rio Grande do Sul
São José do Norte – i Rio Grande do Sul
São José do Ouro – i Rio Grande do Sul
São José das Palmeiras – i Paraná
São José do Peixe – i Piauí
São José do Piauí – i Piauí
São José dos Pinhais – i Paraná
São José do Povo – i Mato Grosso
São José de Princesa – i Paraíba
São José dos Quatro Marcos – i Mato Grosso
São José dos Ramos – i Paraíba
São José de Ribamar – i Maranhão
São José do Rio Claro – i Mato Grosso
São José do Rio Preto – i São Paulo
São José do Sabugi – i Paraíba
São José do Seridó – i Rio Grande do Norte
São José de Ubá – i Rio de Janeiro
São José do Vale do Rio Preto – i Rio de Janeiro
São José da Varginha – i Minas Gerais
São José da Vitória – i Bahia
São José do Xingu – i Mato Grosso

Portugal 

 São José (freguesia), Lissabon, Lisbon,

Azorerna
São José (Ponta Delgada) – en socken i kommunen Ponta Delgada

Se även 
 San José

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar